Miejscowości w Nepalu:
 Patan – miejscowość w dystrykcie Baitadi
 Patan – miejscowość w dystrykcie Lalitpur, niedaleko Katmandu
Miejscowości w Indiach:
 Patan – miejscowość w stanie Chhattisgarh
 Patan – miejscowość w stanie Gudźarat
 Patan – miejscowość w stanie Madhya Pradesh
 Patan – miejscowość w stanie Maharasztra
 Patan – miejscowość w stanie Radżastan